Casey puede hacer referencia a:

Personas 

 Casey Affleck, actor estadounidense,
 Casey Stoner, piloto australiano,
 Casey Neistat, director, productor de cine, y creador de contenido,
 Casey Cott, actor estadounidense,
 Casey Stengel, beisbolista estadounidense,
 Casey Dellacqua, tenista australiana,
 Casey Stoney, futbolista británica,
 Casey Simpson, actor estadounidense,
 Casey Calvert , actriz pornográfica estadounidense,
 Casey Howe, animador estadounidense de internet que plagio Eddsworld,
 Casey Deidrick, actor estadounidense,
 Casey LaBow, actriz estadounidense,
 Casey FitzRandolph, patinador de velocidad estadounidense,
 Casey Shaw, baloncestista de Estados Unidos,
 Casey Krueger, futbolista estadounidense.

Personajes 

 Casey Jones, personajes de Las Tortugas Ninja
 Casey, personaje de la serie CaseyShow

Otro 

 Casey, pequeño paraje rural del Partido de Guaminí, Provincia de Buenos Aires, Argentina.